Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1998 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1998 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 25 января 1998 года в Ньюпорте (Уэльс). Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:5.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 350 000

Высший брейк 

 142 — Грэм Дотт (1/16 финала)

Результаты

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1998 год в снукере
1990-е годы в Уэльсе
Спорт в Великобритании в 1998 году
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Январь 1998 года